Am Wadenbein (Fibula) befinden sich drei Muskeln, genannt Musculi fibulares (aktuell bevorzugt nach der lateinischen Bezeichnung) oder Musculi peronei (nach dem griechischen Attribut als Synonym). Im Einzelnen sind das:

 Musculus fibularis brevis – kurzer Wadenbeinmuskel
 Musculus fibularis longus – langer Wadenbeinmuskel
 Musculus fibularis tertius – dritter Wadenbeinmuskel